

Geografia 
 Aal (Ål) – comune della Norvegia

Sigle 
 Above aerodrome level – Al di sopra del livello dell'aeroporto, in aeronautica
 ATM Adaptation Layer – una serie di protocolli usati dal protocollo di rete a livello collegamento ATM

Codici 
 AAL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aalborg (Danimarca)
 AAL – codice vettore ICAO di American Airlines
 aal – codice ISO 639-3 della lingua afade

Altri progetti